North Bay (englisch für Nordbucht) steht für:
 North Bay, Stadt in Ontario, Kanada
* North Bay (Südgeorgien), Bucht an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 North Bay (Ross-Insel), Bucht an der Westküste der Ross-Insel, Antarktis